Поцхверашвили — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Поцхверашвили, Константин Григольевич (1899—1959) — грузинский композитор.
 Поцхверашвили, Ираклий Тадеозович (род. 1929) — Герой Социалистического Труда.
 Поцхверашвили, Сергей Соломонович (1899 — ?) — Герой Социалистического Труда.